Henning Adsersen é um botânico  dinamarquês.

Ligações externas 
  

Botânicos da Dinamarca